Ultimate Dottor Destino è un personaggio dei fumetti pubblicato da Marvel Comics per l'etichetta Ultimate Marvel.

Victor van Damme è la versione Ultimate di Victor von Doom, entrambi alias del temuto supercriminale Dottor Destino, acerrimo nemico dei Fantastici Quattro e di numerosi altri supereroi in entrambi gli universi.

A differenza della versione originale, Victor era come Reed Richards e Susan Storm uno dei giovani geni della struttura del Baxter Building e ha ottenuto i suoi poteri durante lo stesso esperimento che ha donato i poteri anche ai quattro membri dei Fantastici Quattro.

Se Reed, Susan, Johnny e Ben sono rispettivamente la riproduzionde dei quattro elementi naturali (acqua, aria, fuoco e terra), Victor rappresenta il metallo, quinto elemento presente nella filosofia cinese.

Biografia

Passato
Nel giorno del suo Decimo compleanno, al giovane Victor Van Damme fu rivelata dal padre Werner la sua vera origine.
Egli infatti era (come del resto tutta la sua famiglia) un discendente (del ceppo "Slavo-Belga) di Vlad Tepes III, ovvero Dracula. E faceva quindi parte di un Ordine, chiamato "Ordine Del Dragone" che mirava alla conquista del mondo tramite il controllo mentale, e Victor fu indottrinato a tale scopo sin dall'infanzia.

Baxter Building
Intorno ai Dodici anni, tramite una borsa di studio, lasciò il suo paese d'origine (ovvero il Belgio) per trasferirsi al Baxter Building, un istituto governativo per giovani dotati.
Sotto la supervisione del Dottor Franklin Storm ed insieme ai suoi figli, Susan e Johnny, fornì il suo enorme intelletto per svariati progetti, fino all'arrivo di Reed Richards.

N-Zone
Reed Richards, più giovane di lui di almeno 5/6 anni, era riuscito a scoprire un universo alternativo, denominato N-Zone (che nell'universo Classico 616 corrisponde alla 'Zona Negativa').
L'obbiettivo di Reed era quello di Teletrasportare del materiale organico da una dimensione all'altra, e Victor entrò a far parte del progetto.
A causa del suo modo di vedere la Scienza e perché considerato più intelligente di lui, Reed entrò ben presto nelle antipatie di Victor.
Infatti Victor, non convinto dei calcoli del rivale, li riprogrammò all'ultimo minuto causando presumibilmente l'incidente che diede i poteri ai futuri Fantastici Quattro e che sfigurò Victor per sempre.

Destino: Sovrano della "Rocca"
Dopo l'incidente, Victor divenne un Ibrido Umano/meccanico con gambe equine. Si trasferì quindi nel cuore di Copenaghen, in una micro-nazione indipendente denominata "La Rocca", in cui i cittadini sono controllati tramite il controllo mentale, con dei tatuaggi a forma di Drago (rimando all'Ordine del Dragone).
Costruisce quindi degli insetti meccanici da inviare al Baxter per uccidere i suoi vecchi compagni di Progetto (e soprattutto Reed Richards, che considererà per sempre la causa della sua trasformazione).
Reed però, dopo aver riconosciuto l'abilità meccanica di Victor, partì alla volta de "La Rocca" insieme ai nuovi compagni.

La Prima Battaglia
Dopo un duro scontro fra l'esercito di cittadini della Rocca comandati da Victor, ora autoproclamatosi "Dottor Destino", e i Fantastici 4, finalmente questi ultimi riuscirono a sconfiggere il loro vecchio amico.
Reed urlò a Victor di voler sapere le coordinate esatte del Viaggio Interdimensionale, ma Victor si rifiutò dicendo che avrebbe preferito morire piuttosto che dirglielo, che l'esperimento sarebbe comunque non andato a buon fine e che il suo contributo non aveva cambiato più di tanto le cose.
Dopo aver enunciato a Reed la sua superiorità intellettuale, Victor venne colpito malamente da Reed e preso in custodia dallo S.H.I.E.L.D.

Destino: Sovrano di Latveria
Dopo qualche tempo, Victor venne rilasciato dallo S.H.I.E.L.D. per trasferirsi a Latveria. Un piccolo Stato povero che Victor in poco tempo elevò a Nona nazione più ricca al mondo. E gli abitanti lo incoronano Sovrano ottenendo immunità diplomatica e potere mediatico.
Gli abitanti di Latveria sembrano liberi, ma in realtà sono controllati tramite i Tatuaggi del Dragone. Victor viene chiamato "Il Buon Dottore"

Zombie
Ricomparirà nella Saga sugli Zombie Marvel, in cui ha un aspetto molto simile alla versione Classica, con tanto di Armatura a coprire le gambe equine.
In questa saga, Destino viene contattato dai Richards per estirpare dal corpo di Johnny il Parassita Mitologico "Zvilopphgua".
Victor accetta ma, in segreto, comunica a Reed che bisognerà scambiare i loro corpi perché il piano riesca.
Victor, nel corpo di Reed, riesce a sconfiggere il parassita e a gettarlo su di Reed nel corpo del Sovrano di Latveria, che stava combattendo contro gli Zombie.
Dopo aver scambiato di nuovo i corpi, Victor si sacrifica per salvare la terra dagli Zombie, chiedendo come ultimo desiderio di esser ricordato nei libri di Storia per il suo gesto.

Supremeverse
Ricomparirà nella saga "Potere Supremo" nel ruolo di villain principale.
Egli infatti vorrà dominare la Dimensione dal quale proviene lo Squadrone Supremo.
Si scoprirà infine essere un Doombot, il primo nell'Ultimate Universe.

Mary Storm
Dopo la presunta morte di Victor, un contingente Latveriano indottrinò la Madre di Susan e Johnny, Mary (collaboratrice di lunga data di Victor), affinché ne diventasse l'erede come "Dottor Destino II"

Ultron
Sarà lui a creare Ultron, e non Hank Pym. E sarà sempre lui a dare umanità al robot tanto da innamorarsi di Wanda Maximoff e ad Ucciderla.

Destino ha quindi fondamentalmente causato 'Ultimatum'.

Ultimatum
Durante Ultimatum, rivelerà a Nick Fury la verità su Ultron e di aver causato l'ira di Magneto solo per poi conquistare il mondo.
In seguito si pentirà di tale atto, aiutando gli Eroi nella Battaglia finale.

Dopo la sconfitta di Magneto, Mary Storm/Destino verrà uccisa da Ben Grimm su ordine di Reed Richards, per le tante morti causate e per il tanto male compiuto.

Il ritorno 
Molto tempo dopo, il vero Victor venne ritrovato dallo S.H.I.E.L.D e rinchiuso in cella.
Entrerà a far parte della nuova Future Fondation e in seguito tornerà a Latveria per ridiventarne il Sovrano.

Carattere
Victor van Damme è molto sicuro di sé e molto intelligente.
È un diplomatico, uno scienziato e un esperto in robotica, ha svariati dottorati ed è un massimo conoscitore della Magia Nera atlantidea. Odia profondamente Reed Richards per quello che gli ha fatto e il suo scopo finale è quello di conquistare il mondo

Poteri
La trasformazione gli ha donato un fattore rigenerante e una resistenza sovrumana e la capacità di sacernere Gas tossici da dove precedentemente c'erano gli organi interni.
In più ha anche un'agilità e una forza al limite del potenziale umano.
Ha la capacità di creare aculei metallici dal suo corpo e ha degli artigli sulle dita.
Ha un enorme intelletto, tanto da diventare ben presto lo stregone supremo (della magia Atlantidea) della terra Ultimate.

Peculiarità
Non ha un'armatura, perché fondamentalmente è l'armatura.
Le sue gambe sono diventate equine e quando è arrabbiato i suoi occhi passano da azzurri a rossi.

Curiosità

Oltre al fatto che questa versione del Dottor Destino non indossa semplicemente un'armatura ma in un certo qual senso è l'armatura, essendo il suo corpo fatto interamente di metallo, vi è un'altra particolarità ovvero che durante la trasformazione le sue gambe hanno assunto una forma caprina; queste gambe sembrano apparentemente scomparse nelle sue apparizioni successive all'arco narrativo "Destino", ma da un'affermazione di Mark Millar sembrerebbe che in realtà le abbia solo coperte con i suoi pesanti abiti regali.

Un altro mistero relativo al suo personaggio è il suo ritorno dalla dimensione zombie, cosa che non sarebbe potuta avvenire.

Inoltre, il cognome suggerirebbe un collegamento con l'attore Jean Claude van Damme, poiché hanno lo stesso e cognome e provengono dallo stesso Paese (il Belgio).

Note

Dottor Destino